Командное чемпионство мира AEW () — мировой командный чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигаемый All Elite Wrestling (AEW). О чемпионате стало известно 18 июня 2019 года. Первые чемпионы, двое представителей группировки SoCal Uncensored (Фрэнки Казариан и Скорпио Скай) победившие в финале турнира команду «Луча-братья» (Пентагона-младшего и Рея Феникса). Ныне действующими чемпионами является братья Ганны (Остин Ганн и Колтен Ганн).

История 
18 июня 2019 года был объявлен трехсторонний командный матч за претенденство на турнир, в котором будет разыграно Командное чемпионство мира AEW. 29 июня на Buy In на Fyter Fest (2019) встретились команды «Лучшие друзья» (Чак Тейлор и Трент Беретта), SCU (в лице Фрэнки Казариана и Скорпио Скайа) и «Частную вечеринку» (Исайя Кэссиди и Марк Куин). Победившая команда проходила в первый раунд турнира на All Out (2019) в матчи за командное чемпионство. Команда Лучшие друзья победила в матче заработав место в турнире. Позже президент и генеральный директор AEW Тони Хан объявил, что турнир будет проходить на новом еженедельном шоу AEW Dynamite, транслируемом на TNT.

11 июля 2019 года исполнительный вице-президент AEW Мэтт Джексон объявил о проведении второго трехстороннего командного матча, который прошёл на Fight for the Fallen (2019) 13 июля. В матче встретились команды «Темный орден» (Злой Уно и Стю Грейсон), «Юрский экспресс» (Джангл Бой и Лучазавр), а также команда Анхелико и Джека Эванса. Победители встретились с «Лучшими друзьями» на All Out (2019) которые уже завоевали себе место в турнире. Темный Орден выиграли матч, а позже на All Out (2019) победили Лучших друзей, получив право на матч в турнире и пройдя во второй раунд.

Турнир чемпионата

Таблица турнира за титул Командных чемпионов мира AEW 

Первый матчи турнира состоялись 9 и 16 октября 2019 года, в первом матче команда «Янг Бакс» (Мэтт Джексон и Ник Джексон) встретились с «Частной вечеринкой» (Исайя Кэссиди и Марком Куином), во время второго эпизода AEW Dynamite который прошёл в Бостоне, штат Массачусетс, далее состоялись ещё два матча. Позже было объявлено, что полуфинал турнира состоится 23 октября в Питтсбурге, штат Пенсильвания, а финалом 30 октября в Чарльстоне, штат Западная Виргиния.. В финале SCU (Фрэнки Казариан и Скорпио Скай) победили «Луча-братьев» (Пентагона и Феникса) и стали первыми чемпионами.

История титула

Действующие командные чемпионы мира AEW 
 На    года действующими чемпионами являются команда Юрский Экспресс (Джангл Бой и Лучазавр). Команда удерживает чемпионство в первый раз.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулами владело двенадцать чемпионов, шесть команд/группировок.

|}

По количеству дней владения титулом

Как команда 

На    года

|-
| 1 || Янг Бакс(Мэтт Джексон и Ник Джексон) || 1 || 302

|-
| 2 || Адам Пейдж и Кенни Омега || 1 || 228

|-
| 3 || Луча Братья(Пента Эль Зеро М и Рей Феникс) || 1 || 123

|-
| 4 || SoCal Uncensored(Фрэнки Казарян и Скорпио Скай) || 1 || 83

|-
| 5 || FTR(Кэш Уилер и Дакс Харвуд) || 1 || 63

|-style="background:#ffdead;"
| 6 || Юрский Экспресс(Джангл Бой и Лучазавр) || 1 || +

|}

Как рестлер 

На    года

|-
|rowspan=2| 1
| Мэтт Джексон || 1 || 302
|-
| Ник Джексон || 1 || 302

|-
|rowspan=2| 3
| Адам Пейдж || 1 || 228
|-
| Кенни Омега || 1 || 228

|-
|rowspan=2| 5
| Пента Эль Зеро М || 1 || 123
|-
| Рей Феникс || 1 || 123

|-
|rowspan=2| 7
| Фрэнки Казарян || 1 || 83
|-align="center"
| Скорпио Скай || 1 || 83

|-
|rowspan=2| 9
| Дакс Харвуд || 1 || 63
|-
| Кэш Уиллер || 1 || 63

|-style="background: #ffdead;"
|rowspan=2| 11
| Джангл Бой || 1 || +
|-style="background: #ffdead;"
| Лучазавр || 1 || +

|-
|}

См. также 
 Список действующих чемпионов AEW
 Чемпионат мира AEW
 Чемпионат мира AEW среди женщин
 Чемпионат TNT AEW
 Чемпионат TBS AEW
 Чемпионат FTW

Примечания

Ссылки 
 История титула на официальном сайте AEW 
 Официальный сайт AEW

Чемпионские титулы AEW
Награды, появившиеся в 2019 году